Dawn Records steht für:

 Dawn Records (US-amerikanisches Musiklabel), ein US-amerikanisches Musiklabel der 1950er Jahre
 Dawn Records (britisches Musiklabel), ein britisches Musiklabel der 1970er Jahre